За́нин — русская фамилия; имеет женскую форму Занина.

Известные носители 
 Занин, Валентин Петрович (род. 1937) — советский и российский инженер, спортсмен.
 Занин, Василий Иванович (род. 1962) — советский и украинский футболист, вратарь.
 Занин, Иван Дмитриевич (1914—1961) — советский военный летчик, участник Великой Отечественной войны, капитан, Герой Советского Союза.
 Занин, Михаил Романович (1915—1984) — ветеран Великой Отечественной войны.